Mutua Madrileña Madrid Open 2010 (kobiety)
 Mutua Madrileña Madrid Open 2010 (mężczyźni)